Наро́дное — название населённых пунктов в России:

 Народное — село в Терновском районе Воронежской области России.
 Народное — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма.

См. также 

 Народное Береговое
 Народное Степное